Drjanovets kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Drjanovets (distrikt i Bulgarien, Razgrad), Obsjtina Razgrad, 
 Drjanovets (distrikt i Bulgarien, Ruse), Obsjtina Bjala, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar